Con il termine "Swimming Pool" (in lingua inglese "Piscina") ci si può riferire a:

 Swimming Pool: film del 2003
 Swimming Pool: cocktail a base di Vodka e latte di cocco